The Isle of Lost Ships (1923), een film van Maurice Tourneur
The Isle of Lost Ships (1929), een film van Irvin Willat